Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Nordea Open) van 2022 vond plaats van maandag 4 tot en met zaterdag 9 juli 2022 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de zestiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2022. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Nuria Párrizas Díaz was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Zheng Qinwen had zich kort voor aanvang voor het toernooi afgemeld, wegens buikklachten.

De ongeplaatste Jang Su-jeong uit Zuid-Korea won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Spaanse Rebeka Masarova in drie sets. Jang wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Mirjam Björklund en Leonie Küng hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Miyu Kato en Aldila Sutjiadi, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Misaki Doi en Rebecca Peterson won het toer­nooi. Zij bereikten de finale zonder een set te verliezen. Voor de, op vrijdag 8 juli geplande, eindstrijd hoefden zij niet meer aan te treden, omdat hun beoogde tegen­standsters, Mihaela Buzărnescu en Irina Chromatsjova, verstek lieten gaan wegens een knieblessure van Buzărnescu. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Japanse Doi had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Zweedse Peterson één.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2022
Bastad